Die Tweede Divisie 1962/63 war die siebte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 34 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je 17 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger spielten den ersten Aufsteiger aus. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Aufstiegsrunde zwischen dem verbliebenen Ersten, den beiden Tabellenzweiten, sowie den besten Dritten ermittelt. Die beiden Tabellenletzten spielten einen Absteiger aus.

Vereine 
Zu den verbliebenen 12 Mannschaften aus der letzten Saison gab es insgesamt 22 Neuzugänge (11 aus der Eersten Divisie A, 10 aus der Eersten Divisie B und ein Team aus dem Amateurbereich).

Tweede Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Tweede Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Play-offs

Meisterfinale 

|}
VSV stieg als Telstar 1963 in die Eerste Divisie auf, HFC spielte in der Aufstiegsrunde.

Bester 3. Platz 

|}
HVC spielte damit in der Aufstiegsrunde. NEC wechselte für die nächste Saison in der Tweede Divisie in die Gruppe B.

Aufstiegsrunde 
Teilnehmer: Der Verlierer des Meisterfinals, die Zweitplatzierten der regulären Saison und der Gewinner Bester 3. Platz.

Entscheidungsspiel 

|}

Relegation 
Die beiden Tabellenletzten der regulären Saison ermittelten den Absteiger.

|}
Trotz des Sieges kehrte VV Oldenzaal freiwillig zu den Amateuren zurück. Da kein anderer Amateurverein in den Profifußball einsteigen wollte, durfte PEC Zwolle in der Tweede Divisie bleiben.

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1962
Fußballsaison 1962/63